Larmont (en francès Lormont) és un municipi francès, situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Castelldefels

Personatges relacionats 
 Christophe Dugarry, futbolista francès, l'estadi municipal porta el seu nom.

Referències 

Municipis de la Gironda